Luc Cauchon, alias « Super Cauchon »  (né le  à Lévis - ), est un animateur de radio québécois.

Carrière

À la radio 

Il a commencé sa carrière d'animateur radio, de 1995 à 1997, à la station CFIN-FM de Bellechasse (aujourd'hui Passion FM 100,5 - 103,9 et 105,5).

En 1999-2003, il fut engagé à la station de radio CKOI 96,9, à titre d'animateur aux promotions, pour ensuite travailler de 2003-2006 à Rythme FM 105,7  de Montréal. Il reviendra par la suite en 2006 à CKOI avec Les Justiciers Masqués. 

2007 à 2011, Luc Cauchon est associé à  l'émission Midi Morency avec François Morency et Éric Nolin en tant que Super Cauchon (Stunt Man) et en tant que animateur de promotion sur le terrain. À la télévision, il anime la foule pour la Fureur, Le match des étoiles, Tout le monde en parle, Star Académie La Série Montréal-Québec, Bons Baiser de France,la voix, Gala Adisq, Gala Gémeaux, Gala Artis, Gala Olivier + d'une centaine d'émissions sur tous les réseaux font appel à ses services! Il  de 2000 à 2011. Le , il anime la foule pour les 20 ans de La fureur! 

En - , il sera le morning-man de la station de radio 102,1 CKOI, en - il est Stunt Man pour Babu à Rock 100,9. Il fera des reportages promotionnel pour RadioX CHOI et RadioX2.  
 
de 2014 a 2020 il est morning Man O973 (Sud du Québec) (Victoriaville-Thetford Mines et Lac-Mégantic) et il occupe aussi la fonction de mise en ondes.. 

En 2019, il complète sa 6 année en tant que morning Man  , les "100 000 matins"O973, aux côtés de l'animatrice Kim Williams. 

Depuis janvier 2020, il est producteur de l’émission ça rentre au poste à Énergie à Montréal avec Sébastien Trudel, Mario Tessier et Marie-Claude Savard.

En politique 

En 2001, il s'est présenté aux élections municipales de Montréal sous le nom de « Super Cauchon ».

En , Cauchon récidive pour se présenter aux élections provinciales du Québec dans la circonscription de Borduas. 

En , il s'est présenté aux élections municipales de Lévis en tant qu'"Incroyable Luc Cauchon".

Notes et références

Liens externes 
  Émission Lève toi et marche sur le site de CKOI 102.1

Animateur québécois de radio
Naissance en juillet 1974
Naissance à Lévis